Рочуга:
 Рочуга — протока Мезени в Архангельской области
 Рочуга (приток Пёзы) — река в Архангельской области, приток реки Пёза
 Рочуга (приток Северного Гбача) — река в Архангельской области, приток реки Северный Гбач
 Едомская Рочуга — река в Архангельской области, приток реки Мезень
 Копыльская Рочуга — река в Архангельской области, приток реки Мезень